Alabama Insane Hospital ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Alabama Insane Hospital  (200 University Blvd., Tuscaloosa), Alabama, NRHP-Nr. 10000060
 Alabama Insane Hospital, früherer Name des Bryce Hospital, University Blvd. Tuscaloosa, Alabama, NRHP-Nr. 77000216